Соедине́ние — процесс изготовления изделия из деталей, сборочных единиц (узлов), агрегатов путём их физического объединения в одно целое; является основной частью производственного процесса сборки.

Показатели работоспособности соединения — прочность и (или) герметичность, а также технологичность.

Классификация

Разъёмные соединение 

 резьбовое соединение
 штифтовое соединение
 шпоночное соединение
 шлицевое (зубчатое) соединение
 байонетное соединение
 клеммовое соединение
 конусное соединение
 профильное соединение
 бугельное соединение
 соединение шип-проушина

Неразъёмные соединение 
 сварное соединение
 паяное соединение
 клееное соединение
 заклёпочное соединение (клёпаное соединение)

Условно разъёмное соединение 
 соединение с натягом

История способов соединения 
Способы соединения отрабатывались человеком с эпохи раннего палеолита и продолжают совершенствоваться в наши дни.

Примечания 

Технологии машиностроения
Детали машин и механизмов